Агва дел Монте има више значења:
  Агва дел Монте (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва дел Монте (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику